Macon megye (Alabama)
 Macon megye (Észak-Karolina)
 Macon megye (Georgia)
 Macon megye (Illinois)
 Macon megye (Missouri)
 Macon megye (Tennessee)